Морське блюдечко, блюдечко (Patella) — рід морських черевоногих молюсків. Раковина конічна, блюдцеподібна. Спосіб життя прикріплений. Види Patella vulgata, Patella pellucida дуже поширені в береговій зоні європейських морів. В Чорному морі досить численна Patella pellucida. У викопному стані морські блюдечка відомі починаючи з нижнього кембрію.

Види

Містить такі види:

Підрід Patella Linnaeus, 1758
 Patella aspera Röding, 1798
 Patella baudonii Drouet, 1858
 Patella caerulea Linnaeus, 1758
 Patella depressa Pennant, 1777
 Patella ferruginea Gmelin, 1791
 Patella gomesii Drouet, 1858
 Patella lowei d'Orbigny, 1839
 Patella moreleti Drouet, 1858
 Patella pellucida Linnaeus, 1758
 Patella piperata Gould, 1846
 Patella rustica Linnaeus, 1758
 Patella vulgata Linnaeus, 1758

Підрід Patellona Thiele in Troschel & Thiele, 1891
 Patella canescens Gmelin, 1791
 Patella lugubris Gmelin, 1791
 Patella plumbea Lamarck, 1819
 Patella adansonii Dunker, 1853

Підрід ?
 Patella candei d'Orbigny, 1839
 Patella citrullus Gould, 1846
 Patella depsta Reeve, 1855
 Patella electrina Reeve, 1854
 Patella mexicana  Broderip, W.J. & G.B. I Sowerby, 1829
 Patella natalensis Krauss
 Patella rangiana Rochebrune, 1882
 Patella skelettensis Massier, 2009
 Patella swakopmundensis Massier, 2009
 Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791 - синоніми: Patella aspera Lamarck, 1819; Patella athletica Bean, 1844
 Patella variabilis Krauss, 1848

Зведені в синоніми
 Patella ancyloides Forbes, 1840, non J de C Sowerby, 1824 and Patella exigua W. Thompson, 1844 are synonyms for Propilidium exiguum (W. Thompson, 1844)
 Patella argenvillei Krauss, 1848: синонім Scutellastra argenvillei (Krauss, 1848) 
 Patella compressa Linnaeus, 1758: синонім Cymbula compressa (Linnaeus, 1758)
 Patella chapmani: синонім Scutellastra chapmani (Tenison-Woods, 1875) 
 Patella concolor f. polygramma Tomlin, 1931: синонім Helcion concolor (Krauss, 1848)
 Patella exusta Reeve, 1854 and Patella pica Reeve, 1854 are synonyms for Scutellastra exusta (Reeve, 1854)
 Patella flexuosa Quoy & Gaimard, 1834 and Patella stellaeformis Reeve, 1842 are synonyms for Scutellastra flexuosa (Quoy & Gaimard, 1834)
 Patella galeata Helbing, 1779: синонім Diodora galeata (Helbing, 1779)
 Patella granatina: синонім Cymbula granatina (Linnaeus, 1758)
 Patella intermedia Murray in Knapp, 1857, black-footed limpet: синонім Patella depressa Pennant, 1777
 Patella kermadecensis: синонім Scutellastra kermadecensis (Pilsbry, 1894)
 Patella laticostata: синонім Scutellastra laticostata (Blainville, 1825)
 Patella miniata Born, 1778 і Patella sanguinans Reeve, 1854 синоніми Cymbula miniata (Born, 1778)
 Patella nigra da Costa, 1771 and Patella safiana Lamarck are synonyms for Cymbula nigra (da Costa, 1771)
 Patella obtecta Krauss, 1848: синонім Scutellastra obtecta (Krauss, 1848)
 Patella oculus: синонім Cymbula oculus (Born, 1778)
 Patella parva Montagu, 1803: синонім Tectura virginea (O.F. Müller, 1776)
 Patella pectinata Born, 1780: синонім Siphonaria pectinata (Linnaeus, 1758)
 Patella peronii: синонім Scutellastra peronii (Blainville, 1825)
 Patella tabularis Krauss, 1848: синонім Scutellastra tabularis (Krauss, 1848)
 Patella tucopiana: синонім Scutellastra tucopiana Powell, 1925

Посилання

Джерела 

Черевоногі
Роди молюсків